González y Fernández puede hacer referencia a:

Anastasio Anselmo González y Fernández, médico, psicólogo, pedagogo, científico, periodista, crítico teatral y comediógrafo español.
José González y Fernández de La Bandera, médico y político republicano español, alcalde de Sevilla entre 1931 y 1933.
José Manuel González y Fernández-Vallés, filólogo, asturianista, arqueólogo, folclorista y escritor español.
Venancio González y Fernández, abogado y político español,